Miejscowości w USA:
 Lake Lillian – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
Gminy w USA:
 Lake Lillian (ang. Lake Lillian Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi